Jordanus ist der Name von:

 Jordan von Giano (lat. Jordanus de Yano; * um 1195, † nach 1262), Ordenspriester und Chronist aus dem Orden der Franziskaner
 Marcus Jordanus (* um 1531; † 1595), dänischer Kartograph und Mathematiker
 Jordanus (Kardinal) († nach 1154), Kartäuser und Kardinal
 Jordanus Nemorarius (auch Jordanus de Nemore), Mathematiker und Mechaniker des frühen 13. Jahrhunderts
 Jordan von Sachsen (auch Jordanus von Sachsen oder Jordanus Saxo; * um 1190; † 1237), seliggesprochener Ordensgeneral der Dominikaner
 Magister Jordanus († 1309), deutscher Kleriker, Gründer der Bibliothek der Andreaskirche in Braunschweig
 Jordanus Catalanus de Severac (auch Jordanus Catalani oder Jordan le Catalan; * um 1290; † 1336), Dominikaner, erster lateinischer Bischof in Indien
 Jordanus von Wasserburg (1670–1739), Prediger aus dem Kapuzinerorden

Siehe auch:
 Jordan (Name)